Virje je lahko:
 Virje (Hrvaška), središče občine Virje Koprivniško
Virje Križovljansko (Hrvaška, južno od Otoka Virje)
Otok Virje, naselje nasproti Ormoža na hrvaški strani Drave
potok Virje, pritok potoka Negota pri Dobovi
slap Virje je slap na potoku Glijun v občini Bovec